Erinome è un satellite naturale minore del pianeta Giove.
 Erinome è anche il nome di un'amante di Giove secondo la mitologia romana.